Thereianthus är ett släkte av irisväxter. Thereianthus ingår i familjen irisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Irisväxter
Thereianthus